A Nemzetközi Matematikai Diákolimpiák listája

Jegyzetek

Források 
 Az IMO hivatalos honlapja
 Az egyes olimpiák eredményei
 A magyar csapat eredményei

 
Matematikai listák